Отчуждение () — термин философии Карла Маркса. В широком плане означает классовый антагонизм, вызванный отсутствием отношений между индивидами. В узком понимании   отчуждение труда представляет собой общественную деятельность людей при определённых исторических условиях по изъятию у отдельного индивида труда, а затем и всех его общественных отношений.

Отчуждение по марксизму 
Карл Маркс в 1844 году обозначил (указал) проблему отчуждения в глобальном масштабе в «Экономическо-философские рукописи», которая изначально не предполагалась к публикации. В ней Маркс утверждал, что отчуждение — процесс социализации, при котором человек становится заложником подавляющих внешних факторов.

Ранние работы Карла Маркса выделяли четыре вида отчуждения, в рамках развития социальной программы. Первый этап — осмысление процесса труда. Второй — анализ продукта трудовой деятельности. Третий — осознание собственной сущности. Четвертый — социализация в плане общения людей друг с другом. Работник, в понимании Маркса, считается трудовой единицей в капиталистическом обществе, а машинное производство является катализатором разделения труда. Человек в такой экономической политике становится придатком для машинного механизма.

Критика концепции 
Ойзерман Т. И. считал, что отчуждение, по Марксу, представляло собой регресс, мешающий развитию творческой и целеустремлённой личности.

Воздействие на науку, общество, политику 

Отчуждение в науке имеет право быть всегда и везде. Редко можно встретить гения в своей профессии при отсутствии отрешенности от обыденных вещей. В этом случае речь идет о рассеянности и неумении сконцентрироваться на бытовом вопросе. Карл Маркс в подобном случае проанализировал бы такое поведение как отрицание социализации в полном ее объеме. Сложно отрицать тот факт, что подобная категоричность не имеет право на существование.

Примечания

Литература 
 Грицанов А. А., Овчаренко В. И. Человек и отчуждение. Мн.: Выш. шк., 1991. 128 с.
 Кальной И. И. Отчуждение: истоки и современность. Симферополь: Таврия, 1990. 192 с.
 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1974. Т. 42. С. 41-174.
 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 3. С. 7-544.
 Маркс К. Предисловие к первому изданию «Капитала» // Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 23. С. 5-11.
 Нарский И. С. Отчуждение и труд: По страницам произведений К. Маркса. М.: Мысль, 1983. 144 с.
 Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма. М.: Мысль, 1986. 462 с.

Труд
Марксистские понятия